Ниже представлен список главных тренеров футбольного клуба «Риека»

29 июля 1946 года был создан в Риеке был создан клуб «Кварнер» после того, как город после Второй мировой войны перешёл в состав Югославии. 2 июля 1954 года клуб сменил своё название на нынешнее. Первым главным тренером команды стал австриец Ханс Блох. Словенский тренер Матьяж Кек, возглавивший «Риеку» в конце февраля 2013 года, привёл в сезоне 2016/2017 к первому в истории клуба титулу чемпиона Хорватии.

Список тренеров 
Информация откорректирована по состоянию на 10 января 2020 года. В статистику включены только официальные матчи.

Легенда:

 И — игры

Примечания 

Риека